Charles Michels – sindacalista e politico francese
 Charles Michels – stazione della metropolitana di Parigi